Лимнологи́ческий институ́т:
 Лимнологический институт Даугавпилсского университета;
 Лимнологический институт Сибирского отделения РАН.